Андре Фелипе Рибейро де Соуза (; 27 сентября 1990, Кабу-Фриу) — бразильский футболист, нападающий. Играл за сборную Бразилии.

Биография 
В 36 матчах за «Сантос» 19-летний Андре забил 26 голов. По завершении ответного финального матча Кубка Бразилии 2010 года (4 августа) стал игроком киевского «Динамо».

Дебютировал в «Динамо» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов в игре против «Аякса». В различных турнирах Андре участвовал в 9 матчах. После ухода главного тренера Валерия Газзаева, Андре стал редко попадать в основу «Динамо», в основном выходя только на замену. Сыграл в трёх матчах дублирующего состава и забил один гол.

31 января 2011 года «Бордо» и «Динамо» договорились об аренде нападающего сроком на полгода. При этом «Бордо» получило первоочередное право выкупить контракт футболиста. По неофициальным данным, услуги бразильца обошлись «жирондинцам» в сумму около 2 млн евро.

20 июля 2011 года перешёл в «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды. В дебютной игре 28 июля 2011 года в рамках 12 тура чемпионата Бразилии его гол на 76 минуте матча принес «Атлетико Минейро» минимальную победу над «Флуминенсе».

22 апреля 2012 года, «Атлетико Минейро» объявил о покупке оставшихся 80 % экономических прав Андре, которые до сих пор принадлежали киевскому «Динамо», сумма сделки составила 5,8 миллионов евро.
В 2012 году Андре выиграл чемпионат штата Минас-Жерайс, став лучшим игроком турнира и вторым бомбардиром с 10 мячами. В 2012—2013 годах выступал за «Сантос» и «Васко да Гама» на правах аренды. В 2015 году также отдавался в аренду в «Спорт Ресифи». В 2016 году выступал за «Коринтианс», в 29 матчах за «тимау» отметился шестью голами. 25 августа 2016 года перешёл в португальский «Спортинг».

В 2017—2018 годах играл за «Спорт Ресифи», после чего перешёл в «Гремио».

В августе 2010 года главный тренер сборной Бразилии Мано Менезес вызвал футболиста в сборную Бразилии. 10 августа 2010 года Андре дебютировал за национальную команду в матче против сборной США.

Достижения 
 Командные
 Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2010
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2018, 2019
 Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2012, 2015
 Чемпион Кубка Бразилии (2): 2010, 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2012

 Личные
Лучший игрок чемпионата штата Минас-Жерайс: 2012

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100725220438/http://www.dynamomania.com/dynamo/players/3273-andre-felipe

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Газиантеп»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Куяба»